Seboka ist der Familienname der folgenden Personen:

 Mulu Seboka (* 1984), äthiopische Marathonläuferin
 Tafese Seboka (* 1993), äthiopischer Hindernisläufer